Александр Иванович Сме́рдов (, Тёплая Гора — 11 июня 1986, Новосибирск) — русский советский поэт, переводчик, журналист и публицист. Главный редактор журнала «Сибирские огни» (1964—1975).

Биография 
Родился на Урале в 1910 году, в 1921 году семья перебралась в сибирский Каргат, а позднее — в Новосибирск. В 1930-е годы учился в Московском плановом институте (не окончил) и Литературном институте имени А. М. Горького (окончил заочно). Принимал участие в Великой отечественной войне, был корреспондентом различных фронтовых газет. После войны был назначен ответственным секретарём Новосибирского отделения СП СССР. В конце 1950-х годов жил и работал в Китае собкором «Литературной газеты». В 1964—1975 годах — главный редактор журнала «Сибирские огни». В эти же годы опубликовал большое количество статей о Сибири, в частности программную статью «Рождение Сибирианы».

Как поэт дебютировал в 1930 году в «Сибирских огнях». Как отмечает критик А. Горшенин, «характерной чертой раннего Смердова стала романтика поиска, дальних дорог, жажда открытий <…> Не случайно и первую свою поэтическую книгу Смердов назвал „Письма с дороги“, а любимыми его героями долгое время были геологоразведчики, изыскатели новых трасс и стройплощадок, землепроходцы, труд которых поэт воспринимал как „повесть странствий“ и „поэму походов“».

В 1946 году опубликовал военную поэму «Пушкинские горы», в которой отразил собственный военный опыт и подвиг поэта Бориса Богаткова. В 1949 году Смердов вновь посетил Псковщину, после чего значительно переработал поэму.

Также известен как переводчик фольклора народов Сибири, в частности шорского героического эпоса «Ай-Толай».

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (28 октября 1967 года) — за заслуги в развитии советской литературы и активное участие в коммунистическом воспитании трудящихся.

Литература 
 Лица сибирской литературы. Очерки и эссе о писателях Сибири / А. В. Горшенин. — Новосибирск : Редакционно-издательский центр «Новосибирск», 2006

Примечания

Ссылки 
 Статья на сайте «Библиотека сибирского краеведения»
 «Ну что ж, друзья, давайте вновь отметим день моего рождения…». Статья о поэте в «Советской Сибири»

Писатели СССР
Писатели Новосибирска
Журналисты Новосибирска
Главные редакторы журнала «Сибирские огни»